Schering kan avse:

 Bayer Schering Pharma AG
 Schering Eriksson Arp, rikskammarråd, död 1593
 Schering Rosenhanes palats
 Schering Rosenhanes gränd

 Schering Rosenhane (1609–1663)
 Schering Rosenhane (1685–1738)
 Schering Rosenhane (1754–1812)

 Arnold Schering (1877–1941), tysk musikforskare
 Emil Schering (1873–1951), tysk författare och översättare
 Ernst Christian Friedrich Schering (1824–1889), tysk kemist och industriman

Tyska efternamn
Mansnamn